Мамон може да се отнася за:
 Мамон, древносирийски бог на богатството и земните блага
 Мамон, название в Новия завет на материалното богатство и алчността, често персонифицирано
 Мамон, персонаж от поемата „Изгубеният рай“ на Джон Милтън